Уи́льям Э́мерсон Арне́тт ( (); род. , Торонто, Онтарио, Канада) — канадо-американский актёр и комик.

Биография 
У Арнетта есть две старшие сестры и младший брат.

Личная жизнь 
С 1994 по 1995 год был женат на актрисе Пенелопе Энн Миллер.

В 2000 году начал встречаться с актрисой Эми Полер. Они поженились 29 августа 2003 года. Вместе они сыграли в фильмах «Лезвия славы: Звездуны на льду», «На Бродвее», «Весенний отрыв», сериалах «Замедленное развитие» и «Парки и зоны отдыха», а также принимали участие в озвучивании мультфильмов «Хортон», «Монстры против пришельцев» и «Ариэтти из страны лилипутов». От брака у них два сына — Арчибальд Уильям Эмерсон «Арчи» Полер-Арнетт (род. 25.10.2008) и Эйбел Джеймс Полер-Арнетт (род. 06.08.2010). Они разошлись в сентябре 2012, а в апреле 2014 года Арнетт подал на развод, который был завершён в июле 2016 года.

27 мая 2020 года у Арнетта и его девушки Алессандры Браун родился сын Александр Денисон Арнетт.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Лауреаты премии «Энни»
Аллея славы Канады
Киноактёры США
Киноактёры Канады